Billy Cox (ur. 1941) - amerykański basista, członek Band of Gypsys i The Jimi Hendrix Experience
 Billy (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Billy (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Billy (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Billy (rasa psa) – rasa psów
 IKEA Billy – seria regałów produkowanych przez IKEA od 1979 roku